Ви́ктор Га́лкин: 
 Галкин, Виктор Аполлонович (1947—2004) — российский валторнист.
 Галкин, Виктор Павлович (1901—1953) — Герой Советского Союза.
 Галкин, Виктор Сергеевич (род. 1945) — советский футболист, тренер.